

Кентвуд — місто, штат Луїзіана
 Кентвуд — місто, штат Мічиган